ЛигаПро 2015/2016 годов () — 26-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 7 августа 2015 года и закончился 14 мая 2016 года. В чемпионате приняли участие 24 команды.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Ссылки 
 Сегунда 2015/16 на rsssf.com

2015/2016
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2015 году
Спорт в Португалии в 2016 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2015/2016